KVK Westhoek is een Belgische voetbalclub uit Ieper en Poperinge. De club is bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 100 en heeft rood-blauw als clubkleuren. De ploeg treedt aan in de Tweede klasse amateurs sinds het seizoen 2016/17.

Geschiedenis

CS Yprois 
De club werd opgericht in 1901 als CS Yprois en ook de stadsgenoten meteen erop als FC Yprois.Ze speelden voor het eerst tegen elkaar op 24 februari 1901. CS Yprois won de wedstrijd met 2-0, Donck scoorde beide doelpunten.Pas in 1920 sloot Cercle Sportif Yprois zich aan bij de Belgische Voetbalbond. FC Yprois was tijdens de oorlog verdwenen.De club kreeg bij de invoering van de stamnummers in 1926 stamnummer 100 toegewezen.

In het begin van de jaren 50 verscheen Yprois voor het eerste in de nationale bevorderingsreeksen, en kon er zich verscheidene jaren handhaven. In 1973 zakte de club terug naar de provinciale reeksen. In 1962 bereikte ook stadsrivaal White Star Ieper de bevorderingsreeksen en bleef er vijf seizoenen spelen.

KVK Ieper 
In 1974 fusioneerden beide Ieperse clubs tot KVK Ieper. Het stamnummer 100 van CS Yprois bleef behouden. De club bleef spelen op Het Minneplein van White Star Ieper. De club speelde vele jaren in de provinciale reeksen, tot men in 1989 kampioen werd in Eerste Provinciale en weer naar de nationale reeksen promoveerde. Dit verhaal was echter van korte duur want Ieper eindigde op een 15de plaats en degradeerde meteen terug naar de provinciale reeksen.

KVK Ieper zou uiteindelijk 17 jaar lang actief blijven in de provinciale reeksen, tot het in 2007 weer kampioen werd in Eerste Provinciale en nog eens naar de nationale reeksen promoveerde. In dit jaar won Ieper ook de Beker van West-Vlaanderen. Deze beker wonnen ze ook al in 1995. Het eerste jaar bij de terugkeer in Vierde Klasse was in de eerste plaats gericht op het verzekeren van het behoud, wat uiteindelijk lukte op de voorlaatste speeldag. Het was het laatste seizoen van Ieper op het Minneplein. In het daaropvolgende seizoen kroonde Ieper zich zelfs tot periodekampioen en mocht het deelnemen aan de eindronde. Op 17 mei 2009 volstond winst na het nemen van strafschoppen tegen RRC Hamoir in de finale van de eindronde om zich te verzekeren van een plaats in Derde Klasse. Markant feit is dat de thuismatchen tijdens de eindronde werden gespeeld op het terrein van Poperinge en niet op het eigen Crackstadion.

Het daaropvolgende jaar begon Ieper vrij goed aan de competitie, maar gaandeweg verloor het voeling met de top en later ook de subtop. Op de laatste speeldag verloor KVK Ieper op het veld van rechtstreekse concurrent R. Cappellen FC en zo degradeerde Ieper na een jaar opnieuw naar Vierde Klasse.

Ieper verzekerde zich opnieuw van een eindrondeticket tijdens het seizoen 2010/11 door het eerste periodekampioenschap af te sluiten met 26 punten uit 10 matchen. In die eindronde was Olympia Wijgmaal uiteindelijk te sterk in de tweede ronde. Ieper had lang meegestreden voor de titel en haalde met 60 punten uit 30 wedstrijden het grootste aantal uit zijn geschiedenis in de nationale reeksen. Met latere kampioen Géants Athois en fusieclub R. Mouscron-Peruwelz stootte Ieper echter op twee sterke clubs. Ook Sparta Petegem sprong op de laatste speeldag nog over KVK Ieper naar de derde plaats. Het seizoen 2011/12 speelde men een spectaculaire westhoekderby tegen BS Poperinge. Op eigen veld werden de buren uit Poperinge met 5-4 verslagen en dit met een winning-goal in de blessuretijd. Ieper verzekerde zich weer van een eindrondeticket door het tweede periodekampioenschap af te sluiten met 25 punten uit 10 matchen. Men eindigde tweede in zijn reeks na kampioen KFC Izegem. Opnieuw sneuvelde Ieper in de tweede ronde na een verlies na verlengingen tegen KVV Coxyde. Ieper kon zich tijdens het seizoen 2012/13 kwalificeren voor de vierde ronde van de Beker van België; waar het uitgeschakeld werd door tweedeklasser R. Mouscron-Peruwelz. Ook tijdens dit seizoen kon Ieper zich op de laatste speeldag verzekeren van een plaatsje in de eindronde en dit dus voor de derde keer op rij, opnieuw werd het geen succes.

KVK Westhoek 
Op 17 januari 2013 werd in overleg met het bestuur van de naburige KBS Poperinge beslist om samen te werken en de club te hernoemen tot KVK Westhoek dit met ingang van 1 juli 2013. KBS Poperinge uit Poperinge was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3172 en eveneens op dat moment actief in Vierde Klasse. Wedstrijden van de eerste ploeg bleef men spelen in het Ieperse Crackstadion en ook het oude stamnummer 100 van de club bleef behouden. De kleuren werden rood en blauw en er werd een nieuw logo in het leven geroepen. Voorzitter werd ex-KBS Poperinge-voorzitter Willy Lamaire en ondervoorzitter werd ex-KVK Ieper-voorzitter R. Verstraete. Het A-elftal van KBS Poperinge werd opgeheven en verdween uit Vierde Klasse. Er werd benadrukt dat het administratief niet om een echte fusie ging. Het stamnummer van KBS Poperinge bleef bestaan; die club speelde als BS Westhoek-Poperinge nog verder met jeugdploegen in Poperinge. KVK Westhoek schreef meteen clubgeschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor de 1/16e finales van de beker van België. Westhoek verzekerde zich van een ticket voor de eindronde in hun debuutjaar door de tweede periode winnend af te sluiten met 27 punten. Op 1 mei 2016 promoveerde KVK Westhoek naar de 2e klasse amateurs.

Erelijst
 Vierde klasse
winnaar (0x):
tweede (3x): 2011/12, 2012/13, 2013/14
derde (1x): 2015/16
winnaar eindronde promotie(1x): 2008/09
verliezend finalist eindronde promotie (0x):

 Eerste provinciale West-Vlaanderen
winnaar (2x): 1988/89, 2006/07
tweede (3x): 1975/76, 1976/77, 2005/06
derde (2x): 1974/75, 1977/78
winnaar eindronde promotie(0x):
verliezend finalist eindronde promotie (0x):

 Tweede provinciale West-Vlaanderen
winnaar (2x): 2002/03, 2004/05
tweede (2x): 1984/85, 2000/01
derde (0x):
winnaar eindronde promotie(1x): 1984/85
verliezend finalist eindronde promotie (0x):

 Beker van West-Vlaanderen
winnaar (2x): 1994/95, 2006/07
verliezend finalist (0x):

Individuele trofeeën 
Enkele spelers/trainers behaalden een prijs toen ze voor de club speelden:

 Beste trainer Nationaal (3e en 4e klasse) West-Vlaanderen
winnaar (1x): Allan Deschodt (2013)

 Beste speler Nationaal (3e en 4e klasse) West-Vlaanderen
winnaar (3x): Frederique Ollivier (2009), Stijn Porteman (2010), Dries Denoo (2011)

 Betrouwbaarste doelman Nationaal (3e en 4e klasse) West-Vlaanderen
winnaar(1x): Renzy Tielens (2012)

 Topschutter
vierde klasse (1x): Vince Geryl (2013)
eerste provinciale West-Vlaanderen(2x): Giovanni Houthoofd (2006, 2007)
tweede provinciale West-Vlaanderen(1x): Giovanni Houthoofd (2005)

Resultaten 

Samenvatting

Clubtopschutter (competitie en eindronde)

Trainers

Voorzitters

 1974-1980 E. Seys
 1980-1990 P. Priem
 1990-1991 B. Morel
 1991-1994 E. Eggermont
 1994-1995 R. Verstraete (ad interim) / J. Breyne
 1995-1996 J. Breyne
 1996-2000 C. Brouckaert
 2000-2013 Rik Verstraete
 2013-heden: Willy Lamaire

Lijst met bekende (oud-)spelers en (oud-)trainers

Externe links
 Officiële website

Westhoek, VK
Sport in Ieper
Sportvereniging in West-Vlaanderen